Ribeirão Barra Grande steht für:

 Ribeirão Barra Grande (Ortigueira), Nebenfluss des Rio Tibaji im Inneren des brasilianischen Bundesstaats Paraná
 Ribeirão Barra Grande (Sapopema), Nebenfluss des Rio Tibaji im Inneren des brasilianischen Bundesstaats Paraná

Siehe auch:
 Barra Grande (Begriffsklärung)